Ел Тепевахе има више значења:

 Ел Тепевахе (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тепевахе (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тепевахе (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепевахе (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепевахе (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепевахе (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тепевахе (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тепевахе, Тепевахе Гранде (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тепевахе (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тепевахе (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тепевахе (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепевахе (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепевахе (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепевахе (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепевахе (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепевахе (Чавинда), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепевахе (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепевахе (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепевахе (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепевахе (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепевахе (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепевахе (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепевахе (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Тепевахе (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тепевахе (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тепевахе (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тепевахе, Ранчо Ерменехилдо Кариљо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тепевахе (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тепевахе (Теотлалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тепевахе (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тепевахе, Кабаљиваза (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тепевахе (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тепевахе (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тепевахе (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тепевахе (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тепевахе (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику